Vatasja (makedonska: Vataša, Ваташа) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Kavadarci, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Vatasja ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vatasja är huvudsakligen kuperad, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Vatasja. Närmaste större samhälle är Kavadarci,  kilometer norr om Vatasja. 

Trakten runt Vatasja består till största delen av jordbruksmark. Runt Vatasja är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Opsjtina Kavadarci